

Algemeen
 De Engelse naam voor Valentijnsdag

Films
 Valentine's Day (2007), een film uit 2007
 Valentine's Day (2010), een film uit 2010

Muziek
 Valentine's Day (Faze), een single van Faze uit 2008
 Valentine's Day (David Bowie), een single van David Bowie uit 2013
 "Valentine's Day", een nummer van ABC van The Lexicon of Love
 "Valentine's Day", een nummer van Blood, Sweat & Tears van Blood, Sweat & Tears 4
 "Valentine's Day", een nummer van Steve Earle van I Feel Alright
 "Valentine's Day", een nummer van Linkin Park van Minutes to Midnight
 "Valentine's Day", een nummer van Marilyn Manson van Holy Wood (In the Shadow of the Valley of Death)
 "Valentine's Day", een nummer van Klaus Nomi van Za Bakdaz
 "Valentine's Day", een nummer van Bruce Springsteen van Tunnel of Love
 "Valentine's Day", een nummer van James Taylor van Never Die Young

Televisie
 Valentine's Day (televisieserie), een televisieserie uit 1964
 "Valentine's Day", een aflevering van SpongeBob SquarePants uit 2000
 "Valentine's Day", een aflevering van The Office US uit 2006